Grabovo puede referirse a:
 Grábovo, localidad de Ucrania en el raión de Shajtarsk.
 Grabovo (Vukovar), localidad de Croacia en ejido de Vukovar, condado de Vukovar-Sirmia.
 Grabovo (Tompojevci), despoblado de Croacia en el ejido de Tompojevci, condado de Vukovar-Sirmia.